William Baldwin kan syfta på bland andra:

 William Baldwin (verksam 1547), engelsk författare
 William Baldwin (1563–1632), engelsk jesuit
 William Baldwin (1779-1819), amerikansk botaniker
 William Baldwin (född 1963), amerikansk skådespelare